Królicki – polskie nazwisko. Do znanych osób, noszących to nazwisko, należą między innymi:
 Stanisław Królicki (ur. 1893, zm. 1939) –  pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Zbigniew Królicki (ur. 1953) –  profesor Politechniki Wrocławskiej
 Zbigniew A. Królicki (ur. 1954) – tłumacz

Zobacz też 
Polskie nazwiska

Polskie nazwiska